Les lycées du pays de Lorient sont au nombre de seize. Cinq sont situés à Lorient, quatre à Hennebont, un à Kervignac, un à Lanester, un à Plœmeur, un à Port-Louis et trois à Quimperlé. Ainsi douze sont situés dans l'agglomération de Lorient, un dans Blavet Bellevue Océan Communauté et trois dans la communauté  de communes de Quimperlé. Dix lycées sont publics et six sont privés. Neuf lycées assurent un enseignement général et technologique, huit un enseignement professionnel et deux un enseignement agricole. On trouvera ci-dessous les différentes formations assurées par ces lycées (informations mises à jour en octobre 2018).

Présentation générale

Hennebont

Lycée Victor-Hugo 
Il s'agit d'un lycée général et technologique public, créé en 1986, qui accueillait 850 élèves en 2015.

Formations assurées :
 Bac général
 Bac technologique sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), spécialités Gestion et finance / Marketing / Ressources humaines et communication
 Section européenne : anglais
 Langues : LV1 : anglais - LV2 : allemand et espagnol - Options : latin, grec, breton

Formation supérieure assurée :
 Brevet de technicien supérieur Gestion de la PME

 Liens externes :

Lycée Émile-Zola 
Il s'agit d'un lycée professionnel public qui accueille 350 élèves.

Formations assurées :
 CAP Sérigraphie industrielle
 Bac professionnel Artisanat et métiers d'art, option Métiers de l'enseigne et de la signalétique (MES)
 Bac professionnel Maintenance des systèmes de production connectés (MSPC)
 Bac professionnel Maintenance des systèmes de production connectés (MSPC) avec partenariat avec l'armée de terre
 Bac professionnel Organisation de transport de marchandises (OTM)
 Bac professionnel Systèmes numériques : Option Réseau informatique et systèmes communicants (Risc)
 Bac professionnel Systèmes numériques : Option Réseau informatique et systèmes communicants (Risc) avec partenariat avec la Marine nationale
 Mention complémentaire Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques
 Mention complémentaire Technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation)
 Langues : LV1 : anglais

 Liens externes :

Lycée horticole d'Hennebont 
L'établissement horticole public Saint-Jean-Brévelay Hennebont disposent de deux sites, l'un est situé sur le site du Sullio à Saint-Jean-Brévelay, l'autre sur le site du Talhouët à Hennebont.

Formations assurées :
 CAPA Jardinier paysagiste
 CAPA Métiers de l'agriculture (production horticole)
 BPA Travaux des aménagements paysagers
 Bac pro Aménagements paysagers
 Bac pro Conduite de productions horticoles

Formation supérieure assurée : 
 CS Constructions paysagères

À noter que l'établissement de Saint-Jean-Brévelay assure les formations suivantes : CAP Fleuriste, CAPA Services à la personne et vente en espace rural, Bac pro Aménagements paysagers et Bac pro Technicien conseil vente univers jardinerie.

 Liens externes :

Lycée Notre-Dame du Vœu 
Il s'agit d'un lycée général et technologique privé qui accueillait 480 élèves en 2013.

Il a été fondé en 1641 quand le conseil municipal d'Hennebont fait appel aux religieuses de l'Ordre de Sainte-Ursule pour dispenser l'instruction et favoriser l'éducation des filles. La congrégation des Filles de la Providence de Saint-Brieuc prend le relai de 1954 à 1975. Le lycée devient mixte en 1971. À partir de 1975, la direction du lycée est confié aux laïcs.

Adresse du lycée : Rue du Champ de Foire, 56700 Hennebont.

Formations assurées :
 Bac général
 Bac technologique sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), spécialité Marketing
 Section européenne : anglais et allemand
 Langues : LV1 : anglais, LV2 : allemand et espagnol

 Liens externes :

Kervignac

Lycée Ker Anna 
Il s'agit d'un lycée agricole privé.

Formations assurées :
 CAPA Services aux personnes et vente en espace rural (SAPVER)
 CAP Maintenance des matériels - Option C Matériels d'espaces verts
 CAP Accompagnant éducatif Petite enfance (AEPE) (en formation continue)
 Bac professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT)
 Langue : LV1 : anglais

 Liens externes :

Lanester

Lycée Jean-Macé 
Il s'agit d'un lycée public à la fois général et technologique et professionnel qui accueillait 750 élèves en 2013.

Formations assurées :
 Bac général
 Section Abibac (allemand)
 Section européenne : anglais
 Bac technologique sciences et technologies de laboratoire (STL), spécialité Biotechnologies
 Bac professionnel Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA)
 Bac professionnel Hygiène Propreté Stérilisation
 Bac professionnel Plastiques et composites
 Section langue régionale : breton
 Langues : LV1 : anglais, LV2 : allemand et espagnol, LV3 : italien

Formations supérieures assurées :
 Brevet de technicien supérieur - Bioanalyses et contrôles (BioAC)
 Brevet de technicien supérieur - Métiers des services à l'environnement (MSE)

 Liens externes :

Lorient

Lycée Dupuy-de-Lôme 

Il s'agit d'un lycée général et technologique public qui accueillait 2 000 élèves en 2013.

Formations assurées :
 Bac général
 Bac technologique sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), spécialités Gestion et finance / Mercatique (marketing) / Ressources humaines et communication / Systèmes d'information de gestion
 Section européenne : anglais
 Langues : LV1 : allemand et anglais, LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol et italien, LV3 : chinois, italien, russe, grec et latin

Formations supérieures assurées :
 Brevet de technicien supérieur - Assurance
 Brevet de technicien supérieur - Comptabilité et gestion
 Brevet de technicien supérieur - Support à l'action managériale
 Diplôme de comptabilité et de gestion
 Classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques MP, PC et PSI
 Classe préparatoire aux grandes écoles économique et commerciale, filière scientifique EC-S
 Classe préparatoire aux grandes écoles droit, économie et gestion (ENS Rennes D1)

 Liens externes :

Lycée Colbert 

Il s'agit d'un lycée à la fois général et technologique et professionnel public qui accueillait 1 300 élèves en 2013.

Formations assurées :
 CAP Maintenance des véhicules
 CAP Serrurier Métallier
 Bac général
 Bac technologique sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D), spécialités Architecture et construction / Énergie et environnement / Innovation technologique et éco-conception / Systèmes d'information et numérique
 Bac technologique sciences et technologies de laboratoire (STL), spécialité Sciences physiques et chimiques en laboratoire
 Bac professionnel Maintenance des véhicules, option A voitures particulières
 Bac professionnel Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 Bac professionnel Technicien(ne) en chaudronnerie industrielle
 Section européenne : anglais et espagnol
 Bachibac (espagnol)
 Langues : LV1 : anglais et allemand - LV2 : allemand, anglais et espagnol - LV3 : italien - Langues et cultures de l'antiquité : latin
 Brevet d'initiation aéronautique (BIA)

Formations supérieures assurées :
 Brevet de technicien supérieur - Bâtiment
 Brevet de technicien supérieur - Conception de produits industriels (CPI)
 Brevet de technicien supérieur - Conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA)
 Brevet de technicien supérieur - Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA)
 Brevet de technicien supérieur - Électrotechnique (ELT)
 Brevet de technicien supérieur - Fluides énergies domotique (FED) Option C Domotique et bâtiments communicants (DBC)
 Brevet de technicien supérieur - Maintenance des véhicules (MV), option A voitures particulières  et option B véhicules de transport routier
 Mention complémentaire Technicien en tuyauterie
 Diplôme d'expert en automobile (post BTS)

 Liens externes :

Lycée Marie-Le-Franc 
Il s'agit d'un lycée professionnel public qui accueillait 780 élèves en 2013.

Formations assurées :
 CAP Production et service en restaurations
 CAP Métiers de la coiffure
 CAP Esthétique cosmétique parfumerie
 CAP Métiers de l'entretien des textiles, option B pressing 
 Mention complémentaire Coiffure, coupe, couleur
 BP Esthétique cosmétique parfumerie (par apprentissage)
 Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES) spécialités Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire / Accompagnement de la vie à domicile / Accompagnement de la vie en structure collective
 Diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) (formation assurée ?)
 Bac technologique sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
 Bac professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP), option A à domicile et option B en structure
 Bac professionnel Commerce - Section européenne : espagnol
 Bac professionnel Esthétique cosmétique parfumerie
 Bac professionnel Vente (prospection-négociation-suivi de clientèle) - Section européenne : espagnol
 Langues : LV1 : anglais, LV2 : allemand, espagnol et breton

Formations supérieures assurées :
 Classe préparatoire aux concours d'entrée dans les formations paramédicales (PMED)
 Brevet de technicien supérieur - Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie, option management
 Brevet de technicien supérieur - Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)

 Liens externes :

Lycée Saint-Louis 
Il s'agit d'un lycée général et technologique privé qui accueillait 960 élèves en 2013 qui fait partie de l'ensemble scolaire Saint-Louis La Paix. Des formations de BTS sont assurées sur le pôle enseignement supérieur situé sur le site Notre-Dame de La Paix à Plœmeur.

Formations assurées :
 Bac général
 Bac technologique sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), spécialités Gestion et finance / Mercatique / Ressources humaines et communication / Systèmes d'information de gestion
 Bac technologique sciences et technologies de laboratoire (STL), spécialités Biotechnologies / Sciences physiques et chimiques en laboratoire
 Bac technologique sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
 Section européenne : allemand, anglais et espagnol
 Prépa Sciences Po, cours supplémentaires pour préparer les concours d'entrée aux instituts d'études politiques.
 Langues : LV1 : anglais et allemand, LV2 : allemand, anglais et espagnol, LV3 : chinois et japonais

 Liens externes :

Lycée Saint Joseph - La Salle 

Il s'agit d'un lycée à la fois général et technologique et professionnel privé qui accueillait 1 200 élèves en 2013.

Formations assurées :
 Bac général
 Bac technologique sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D), spécialités Architecture et construction / Énergies et environnement / Innovation technologique et éco-conception / Systèmes d'information et numérique
 CAP Conducteur d'installations de production
 CAP Installateur sanitaire
 CAP Installateur thermique
 CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
 Bac professionnel Accueil - Relation clients et usagers
 Bac professionnel Commerce
 Bac professionnel Maintenance des équipements industriels
 Section européenne : anglais
 Bac professionnel Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
 Bac professionnel Métiers de la sécurité
 Bac professionnel Technicien du froid et du conditionnement de l'air
 Bac professionnel Technicien d'usinage
 Bac professionnel Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
 Langues : LV1 : anglais, LV2 : allemand et espagnol

Formations supérieures assurées :
 Brevet de technicien supérieur - Fluides énergies domotique, option Génie climatique et fluidique et option Froid et conditionnement d’air
 Brevet de technicien supérieur - Systèmes numériques, option A Informatique et réseaux
 Classe préparatoire aux grandes écoles scientifique TSI

 Liens externes :

Plœmeur

Lycée Notre-Dame de La Paix 
Il s'agit d'un lycée professionnel privé qui accueillait 600 élèves en 2013 qui fait partie de l'ensemble scolaire Saint-Louis La Paix. Des formations de BTS sont assurées sur le pôle enseignement supérieur situé sur le site.

Formations assurées :
 CAP Opérateur/opératrice logistique
 Bac professionnel Commerce
 Bac professionnel Gestion administration
 Bac professionnel Optique lunetterie
 Bac professionnel Vente (prospection-négociation-suivi de clientèle)
 Langues : LV1 : anglais, LV2 : allemand et espagnol

Formations supérieures assurées :
 Brevet de technicien supérieur - Commerce international à référentiel commun européen
 Brevet de technicien supérieur - Communication
 Brevet de technicien supérieur - Management commercial opérationnel
 Brevet de technicien supérieur - Opticien-lunetier (OL)
 Brevet de technicien supérieur - Services informatiques aux organisations (SIO), option A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR) et option B solutions logicielles et applications métiers (SLAM)
 Brevet de technicien supérieur - Technico-commercial spécialisé en équipements et services industriels

 Liens externes :

Port-Louis

Lycée Julien-Crozet 
Il s'agit d'un lycée professionnel public qui accueillait 170 élèves en 2013.

Formations assurées :
 CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
 Bac professionnel Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 Bac professionnel Technicien menuisier-agenceur
 Langues : LV1 : anglais, LV2 : espagnol

Formation supérieure assurée :
 Formation complémentaire d'initiative locale (FCIL) Maîtrise des énergies et développement durable

 Liens externes :

Quimperlé

Lycée de Kerneuzec 
Il s'agit d'un lycée général et technologique public.

Formations assurées :
 Bac général
 Bac technologique sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), spécialités Gestion et finance / Mercatique / Ressources humaines et communication
 Bac technologique sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
 Section européenne : anglais
 Langues : LV1 : anglais, LV2 : allemand, espagnol, italien, LV3 : italien, breton.

Formation supérieure assurée :
 Brevet de technicien supérieur - Négociation et digitalisation de la relation clients  (NDRC)

 Liens externes :

Lycée Notre-Dame de Kerbertrand 
Il s'agit d'un lycée général et technologique privé.

Formations assurées :
 Bac ES - Bac L - Bac S
 Bac technologique sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), spécialités Gestion et finance / Ressources humaines et communication
 Section européenne : anglais
 Langues : LV1 : anglais, LV2 : allemand, espagnol

 Liens externes :

Lycée Roz Glaz 
Il s'agit d'un lycée professionnel public.

Formations assurées :
 CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
 Bac professionnel Commerce
 Bac professionnel  Maintenance des équipements industriels
 Bac professionnel  Maintenance des véhicules, option C motocycles
 Bac professionnel  Métiers de la mode - vêtements
 Section européenne : anglais
 Langues : LV1 : anglais (et LV2 : espagnol pour le bac pro Commerce)

 Liens externes :

Notes et références

Voir aussi

Sources et bibliographie

Articles connexes 
 Lycée en France
 Liste des diplômes en France
 Pays de Lorient

Liens externes 
 Site du ministère de l'Éducation nationale

Enseignement dans le pays de Lorient
Lycée en Bretagne
Lorient
Lycees